Рокон (річка) — річка в Швеції.
 Рокон (місто) — місто в Центральній Екваторії, провінції Південного Судану.